Der IIHF European Women Champions Cup 2014/15 war die elfte Austragung des von der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF ausgetragenen Wettbewerbs. Am vom 17. Oktober 2014 bis 22. Februar 2015 ausgetragenen Turnier nahmen 21 Mannschaften aus ebenso vielen Ländern teil. Das Finalturnier wurde vom 20. bis 22. Februar 2015 ausgetragen und vom russischen Vertreter SKIF Nischni Nowgorod gewonnen.

Modus 
Die vier Finalteilnehmer wurden in zwei Qualifikationsrunden ermittelt.
In der ersten Runde traten 16 Mannschaften in vier Gruppen an. Die jeweiligen Gruppensieger und die drei besten Zweitplatzierten qualifizierten sich für die zweite Runde, wo sie auf fünf für die zweite Runde gesetzte Mannschaften trafen. Diese zwölf Mannschaften spielten in drei Gruppen, deren Gruppensieger und der beste Zweitplatzierte erreichten die Finalrunde der letzten vier.

Aufgrund des großen Leistungsunterschiedes der Mannschaften kam es dazu, dass keine der Mannschaften der ersten Runde das Finale erreichte und vier der fünf für die zweite Runde gesetzten Mannschaften in der Finalrunde um die Medaillen spielten.

Erste Runde 
Die erste Runde wurde sämtlich vom 17. bis 19. Oktober 2014 ausgetragen. Es qualifizierten sich die Ersten jeder Gruppe und die drei besten Zweitplatzierten für die Zweite Runde.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A fanden im GSGM Buz Pateni Sarayi in Ankara statt. Der Sieger und der Zweitplatzierte qualifizierten sich für die nächste Runde.

Gruppe B 

Die Spiele der B-Gruppe wurden im Zimní stadion in Karviná, Tschechien ausgetragen. Der Sieger und der Zweitplatzierte qualifizierten sich für die nächste Runde.

Gruppe C 
Die Spiele der Gruppe C fanden im Ice Arena Liepajas Metalurgs in Liepāja (Liebau) in Lettland statt. Nur der Sieger der Gruppe qualifizierte sich für die nächste Runde.

Gruppe D 
Die Spiele der Gruppe D wurden in der Eishalle Palaonda in Bozen in Südtirol ausgetragen. Der Sieger und der Zweitplatzierte qualifizierten sich für die nächste Runde.

Zweite Runde 
Die Spiele der Zwischenrunde finden vom 5. bis 7. Dezember 2014 statt. Die Gruppe E wurde im KRK Nagorny in Nischni Nowgorod ausgetragen. 
Das Teilnehmerfeld bestand aus sieben Mannschaften, die sich in der ersten Runde qualifiziert hatten sowie fünf gesetzten Mannschaften.
Als Austragungsort für die Gruppe F fungierte das Schweizer Lugano. Die Spiele der Gruppe G fanden in Linköping (Schweden) statt. Es qualifizierten sich die drei erstplatzierten Mannschaften und der beste Zweitplatzierte für das Finalturnier.

Gruppe E 
Für die Spiele der Gruppe E in der KRK Nagorny in Nischni Nowgorod war die Mannschaft des SKIF Nischni Nowgorod bereits gesetzt. Sie traf auf Mannschaften, die sich in der Gruppenphase qualifiziert hatten.

Gruppe F 
Für die Spiele der Gruppe F in der Resega in Lugano waren die Mannschaften ... bereits gesetzt. Sie trafen auf die Mannschaften, die sich in der Gruppenphase qualifizierten.

Gruppe G 
Für die Spiele der Gruppe G in der Saab Arena in Linköping war die Mannschaft Linköpings HC bereits gesetzt. Sie traf auf die Mannschaften, die sich in der Gruppenphase qualifizierten.

Finalturnier 
Das Finalturnier fand vom 20. bis 22. Februar 2015 im  Espoonlahden jäähalli   in Espoo statt. Es waren die drei Gruppensieger der Zweiten Runde und der beste Zweitplatzierte qualifiziert.

Auszeichnungen 

Spielertrophäen

Weblinks 
 Übersicht zum Wettbewerb auf der Website der IIHF
 Übersicht zum Finalturnier auf der Website der IIHF

Einzelnachweise 

Eishockeysaison 2014/15